Тара́с () — мужское имя греческого происхождения. Имеются различные версии происхождения имени. Согласно краткому словарю часто встречающихся календарных имён, имя Тарас означает — «беспокойный», «бунтарь», «смутьян». По другой версии имя происходит от слова с значением «приводить в смятение, тревожить» или «волновать, возбуждать».

Имя было распространено в Восточной Европе. В настоящее время используется на Украине и в Белоруссии. В России практически не встречается. Свидетельством былой распространённости имени Тарас в России является в настоящий момент большое количество носителей фамилии Тарасов.

Имя происходит от названия города Тарас, основанного в VIII в. до н. э. выходцами из  Спарты в Великой Греции (сейчас итальянский город Таранто). Город же получил своё имя в честь Тараса, сына бога Посейдона и нимфы Сатирион.

Покровителем имени Тарас является святитель Тарасий, бывший патриархом Константинополя. Имя Тарас  ономастически родственно имени Тарасий.

Существует также чувашское традиционное имя Тарас.

Именины 
 Именины по православному календарю — 10 и 22 марта. К дням именин также относят и 9 марта.
 Именины по католическому календарю: в Польше — 25 февраля.

Украина 
Имя Тарас остаётся достаточно распространённым на Украине. Это объясняется популярностью на Украине поэта Тараса Григорьевича Шевченко как фигуры, объединяющей украинский народ.

В культуре 
В литературном творчестве имя Тарас представлено в повести «Тарас Бульба» писателем Н. В. Гоголем в качестве имени патриота Русской земли, казацкого полковника Тараса Бульбы, отца двух сыновей, один из которых, Андрий, влюбляется в девушку из осажденного казаками города Дубно, после чего переходит на противостоящую казакам сторону. В ходе решающей битвы с врагом Тарас Бульба встречается с Андрием и убивает его, мотивируя свой поступок изменой Андрия.

См. также 
 Тарасий
 Тарас Бульба (значения)
 Тарасов
 Тарасова ночь

Примечания

Ссылки 
 Ταράσιος — Ταρασία
 Wer war «Ταρας»

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Русские мужские имена